Damernas kvaltävling i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 hölls den 15 augusti i O.A.C.A. Olympic Indoor Hall.

Resultat

Finalister

Lagmångkamp

Individuell mångkamp

Hopp

Barr

Bom

Fristående

Referenser
- Artistic gymnastics